Mojón kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pico Mojón,

Mexiko 

 Mojón, Mexiko, ort, Chiapas, El Porvenir, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar